

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Liberty – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Liberty – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Union
 Liberty – miejscowość w stanie Kansas, w hrabstwie Montgomery
 Liberty – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph
 Liberty – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Pickens
 Liberty – miejscowość w stanie Kentucky, w hrabstwie Casey
 Liberty – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Liberty – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Amite
 Liberty – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Clay
 Liberty – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
 Liberty – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
 Liberty – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
 Liberty – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Okmulgee
 Liberty – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Sequoyah
 Liberty – miejscowość w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Liberty – miejscowość w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Liberty – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Liberty
 Liberty – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie DeKalb
 Liberty – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Weber
 Liberty – miejscowość w stanie Waszyngton (stan), w hrabstwie Kittitas
 Liberty – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
 Liberty – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
 Liberty – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
 Liberty – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant

Miasta fikcyjne 
 Liberty City – fikcyjne miasto pojawiające się w serii gier Grand Theft Auto

Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych 
 Liberty (ang. Liberty County) – hrabstwo w Stanach Zjednoczonych, w stanie Floryda
 Liberty (ang. Liberty County) – hrabstwo w Stanach Zjednoczonych, w stanie Georgia
 Liberty (ang. Liberty County) – hrabstwo w Stanach Zjednoczonych, w stanie Montana
 Liberty (ang. Liberty County) – hrabstwo w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas

Okręty 
 USS „Liberty” – statki Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych o tej nazwie;
 statki transportowe typu Liberty

Kultura 
 Liberty – anarchistyczny periodyk

Zobacz też 
 Liberty Records – wydawnictwo płytowe
 Liberty Township (ang. Liberty Township) – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Blount
 Libertyville – miejscowość w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Bitwa pod Liberty – bitwa podczas wojny secesyjnej (17 września 1861) na terenie hrabstwa w hrabstwie Clay w stanie Missouri
 Liberty Seguros-Würth Team – zawodowa grupa kolarska
 Liberty Ubezpieczenia – przedsiębiorstwo z branży ubezpieczeniowej
 Liberty Professionals FC – ghański klub piłkarski
 Liberty or Death – album heavymetalowej grupy Grave Digger
 Liberty City – dzielnica Miami, na Florydzie w Stanach Zjednoczonych
 Liberty – rakieta nośna budowana przez Alliant Techsystems i EADS Astrium na potrzeby Commercial Crew Program
 Liberty – jedwabna tkanina
 Liberty (tygodnik) – tygodnik amerykański wydawany w latach 1924–1950
 Beechcraft MC-12W Liberty – samolot rozpoznawczy